Den kroniske uskyld kan være forskellige ting:

 Den kroniske uskyld (bog) af Klaus Rifbjerg fra 1958
 Den kroniske uskyld (film), skrevet og instrueret af Edward Fleming fra 1985